Ez a lap a Vízcsepp Mester epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok 
1. évad

 Bátorság (Courage)
 Hűség (Loyality)
 Alázat (Humility)
 Helytállás (Commitment)
 Hit (Faith)
 Együttműködés (Co-Operation)
 Becsület (Honour)
 Törődés (Caring)
 Elszántság (Determination)
 Találékonyság (Creativity)
 Önmérséklet (Moderation)
 Megbocsátás (Forgiveness)
 Türelem (Patience)
 Álomország (Acceptance)
 A zálog (Cauiton)
 Őszinteség (Honesty)
 Barátság (Friendship)
 Nyíltság (Sincerity)
 Összefogás (Integrity)
 Új erő (Perseverance)
 Csapatszellem (Focus)
 Felelősség (Responsibility)
 Rugalmasság (Flexibility)
 A hasonmás (Originality)
 Bizalom (Trust)
 Bölcsesség (Wisdom)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái